Дер Эмес ( — «правда») — название еврейских печатных изданий на языке идиш в разных странах, а также топоним.

Издательское дело 
 Дер Эмес — советское издательство в Москве (в 1941—1944 гг. в Куйбышеве).
 Дер Эмес — советская еврейская газета на идиш.
 Дер Эмес — литературный и общественно-политический журнал на идиш в США. Издавался в Бостоне с 3 мая 1895 до 17 января 1896 гг. Социалистической партией США. Редактор — М. Винчевский.
 Дер Эмес — еженедельник в США. Издавался с 22 августа 1921 года. в Нью-Йорке Еврейской коммунистической федерацией при Компартии США. Время прекращения издания неизвестно.
 Дер Эмес — газеты Всемирного союза сионистов-ревизионистов. Выходили во второй половине 1920-х — 30-х гг. в Варшаве и Кишинёве.
 Дер Эмес — ежедневная газета на идиш в Литве. Выходила в Вильнюсе в 1939—1941 гг. как орган ЦК компартии Литвы

Топонимы 
 Дер Эмес — прежнее название поселка Правда в Крыму, основанного еврейскими переселенцами.

Ссылки